Spratelloides är ett släkte av fiskar. Spratelloides ingår i familjen sillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Spratelloides